Barranc de les Fonts (Talarn)
 Barranc de les Fonts (Xerta)
 Barranc de les Fonts (Xeraco)